Михаил Рощин Рощин, Михаил Михайлович (1933—2010) — советский и российский прозаик, драматург и сценарист.
 Рощин, Михаил Павлович — первый ректор Ленинградского кораблестроительного института.
 Рощин, Михаил Юрьевич (1952—2021) — советский и российский учёный, исламовед, арабист.